Molokovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Vologda nel Vologodskij rajon
 Molokovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Vologda nel Totemskij rajon
 Molokovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Vologda nel Čerepoveckij municipal'nyj rajon
 Molokovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Kostroma
 Molokovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Mosca nel Orechovo-Zuevskij rajon
 Molokovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Mosca nel Leninskij rajon
 Molokovo – centro abitato russo del Territorio di Perm'
 Molokovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Pskov nel Dedovičskij rajon
 Molokovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Pskov nell'Opočeckij rajon
 Molokovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Smolensk
 Molokovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Tver' nel Molokovskij rajon
 Molokovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Tver' nel Sandovskij rajon
 Molokovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Tver' nel Starickij rajon
 Molokovo – centro abitato russo dell'Oblast' di Jaroslavl'